

Toponyme 

 Lauro, une commune italienne de Campanie.

Patronyme 

 Antonio Lauro (1917-1986), guitariste et compositeur vénézuélien ;
 Carmen Di Lauro (1988-), femme politique italienne ;
 Germán Lauro, athlète argentin ;
 Paolo Di Lauro (1953-), chef mafieux italien ;
 Robert de Lauro (?-1183), baron italo-normand ;
 Ron Di Lauro, trompettiste, chef d'orchestre et pédagogue québécois ;
 Thomas de Lauro (?-1599 ou 1597), prélat français ;
 Vincenzo Lauro (1523-1592), cardinal italien.

Prénom 
Lauro est un prénom.

Autre 
Lauro peut aussi désigner :
 Lauro, album du compositeur-interprète italien Achille Lauro.

Voir aussi 

 Achille Lauro, navire de croisière
 Angelina Lauro, navire de croisière
 Lauro de Freitas, ville brésilienne de l'État de Bahia
 Lauro Müller, municipalité de l'État de Santa Catarina, au Brésil

Homonymie de bateaux